Narfi of Narvi, een figuur in de Noordse mythologie
Narvi (maan), een maan van Saturnus
Narvi (Tolkien), een dwerg in Midden-aarde in de boeken van J.R.R. Tolkien